České Budějovice - plaats in Tsjechië
Budwiecie (Ermland-Mazurië) - plaats in Polen